Näsum kan syfta på:

 Näsums socken – en socken i Skåne
 Näsums landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1973
 Näsums församling – en församling i Villands och Gärds kontrakt i Lunds stift
 Näsums kyrka – en kyrkobyggnad i Näsum
 Näsum – en tätort i Bromölla kommun och kyrkby i Näsums socken
 Näsums distrikt – ett distrikt i Bromölla kommun och Skåne län 2016–
 Näsums bokskogar – ett naturreservat i Bromölla kommun